The Stepfather (englisch: Der Stiefvater) ist der Titel folgender Werke:
 The Stepfather (1987), US-amerikanischer Horrorfilm von Joseph Ruben (1987)
 The Stepfather (2005), britischer Fernseh-Zweiteiler von Ashley Pearce (2005)
 The Stepfather, deutscher Titel Stepfather (2009), US-amerikanischer Horrorfilm von Nelson McCormick, Neuverfilmung des Films von Joseph Ruben (2009)

Siehe auch:
 Stepfather II, US-amerikanischer Horrorfilm von Jeff Burr (1989)
 Stepfather III – Vatertag (Stepfather III), US-amerikanischer Horrorfilm von Guy Magar (1992)